Vangli steht für:

 Vangli, alternativer Name von Blæstadgrenda, Ort in der Kommune Hamar, Provinz Innlandet, Norwegen

Vangli ist der Familienname folgender Personen:

 Martin Peder Vangli (1903–1976), norwegischer Skilangläufer und Nordischer Kombinierer